Виклик (2008) — американська військова драма Едварда Цвіка
 Виклик (2013) — американський кримінальний трилер Бреда Андерсона